Surazj, Surazh (engelska), Sourage (franska) är olika transkriptioner av det kyrilliska Сураж. Det kan avse följande platser:

Belarus 
 1. Surazj, Belarus, Vitsebsks voblast,

Ryssland 
 2. Surazj, Ryssland, Brjansk oblast, 

Robotskapade Rysslandförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar